Лебединый — название населённых пунктов в России:

 Лебединый — посёлок в Советском районе Алтайского края.
 Лебединый — посёлок в составе города Чебоксары Чувашии.
 Лебединый — посёлок городского типа в Алданском районе Якутии.

См. также 
 Лебеди (значения)
 Лебединое
 Лебедь (значения)
 Лебяженский
 Лебяжий
 Лебединый остров
Лебединый рай